EZI steht als Abkürzung für:

 Evangelisches Zentralinstituts für Familienberatung EZI in Berlin
 das Ezidische Identitäts-Inventar EZI, siehe Gesellschaft Ezidischer AkademikerInnen#Forschungstätigkeit und Öffentlichkeitsarbeit
 EZI-N Elektronische Zahlungssysteme im Internet – Newsletter
 die Austrenntechnik EZI-WIRE zum Austausch großer Glasscheiben, siehe Belron#Belron Technical

Ezi steht für:

 den Vornamen Ern(e)st, z. B. Ernst „Ezi“ Willimowski
 den ältesten bekannten Namen für einen Meppener Stadtteil, siehe Esterfeld#Geschichte
 den alten türkischen Namen des Dorfes Ezi Bey, bulg. Ези бей, heute Paskalewo in Bulgarien
 das kurdische Fest zu Ehren Gottes im Dezember, kurd. Ida Ezi, siehe Lalisch#Rolle im jesidischen Festkalender

Abkürzung